Der Name Krëusa bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Krëusa (Troja), eine Tochter des trojanischen Königs Priamos und der Hekabe
 Krëusa (Tochter des Erechtheus), eine Tochter des attischen Königs Erechtheus und der Praxithea
 Krëusa (Tochter des Kreon), eine Tochter des korinthischen Königs Kreon und Verlobte von Jason, der schon mit Medea verheiratet war
 Krëusa (Tochter des Okeanos) und der Ge und Gattin des Flussgottes Peneios, dem sie Hypseus (einen König der Lapithen) und Stilbe gebar
 die Gemahlin des Kassandros, Mutter des Menes
 eine der Amazonen, neben Klymene und Aristomache

Außerdem ist Krëusa:

 ein Asteroid: (488) Kreusa
 ein lukanischer Vasenmaler des 4. Jahrhunderts v. Chr., siehe Krëusa-Maler